Гран-при Бельгии 1986 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 25 мая 1986 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии